Secutor (gladiator), een type gladiator gewapend met een zwaard en een schild
 Secutor (geslacht), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van ponyvissen